Ел Пало Бланко има више значења:

 Ел Пало Бланко (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пало Бланко (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пало Бланко (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пало Бланко (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику